

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Tyborów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew 
 Tyborów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Cegłów